Tusilago o Tusílago puede hacer referencia a:

Nombre común del Tussilago farfara, especie única del género Tussilago.
Nombre común del Petasites fragrans, en Chile.